Churrasco - em inglês, barbecue
Ou ainda:
Molho barbecue

Localidades

Barbecue (Carolina do Norte)

Desambiguação